Simonsmühle ist der Ortsname von

 Simonsmühle (Blindheim), Ortsteil der Gemeinde Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Simonsmühle (Burgbernheim), Ortsteil der Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Simonsmühle (Gnotzheim), Ortsteil des Marktes Gnotzheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Simonsmühle (Leutershausen), Wohnplatz der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Simonsmühle (Frankfurt (Oder)), eine abgegangene Wassermühle im Wohnplatz Klingetal der Stadt Frankfurt (Oder), Brandenburg